Santa Maria do Monte Carmelo (Carmen Sallés y Barangueras) (Vic11 de abril de 1848 – Madrid, 25 de abril de 1913) foi uma religiosa católica espanhola, fundadora da congregação denominada "Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza" (Religiosas Concecionistas Missionárias do Ensino). Tomou o nome de Maria do Monte Carmelo.

Estou na Companhia de Maria em Manresa.

Declarada venerável em 1996, foi beatificada em 15 de março de 1998 pelo  e canonizada pelo  em 21 de outubro de 2012. A sua festa litúrgica é em 25 de julho.

Ligações externas

 

Santos da Igreja Católica
Santos da Catalunha
Pessoas canonizadas pelo papa Bento XVI
Naturais de Vic